Универсиада 2015:

 Летняя Универсиада 2015
 Зимняя Универсиада 2015